Maltees voetbalelftal onder 17 (mannen)
Maltees voetbalelftal onder 17 (vrouwen)